Ego Trippin’ — дев'ятий студійний альбом американського репера Snoop Dogg, який вийшов 11 березня 2008 року через лейбли Doggystyle Records і Geffen Records.

Про альбом 
Ego Trippin’ найбільш відвертий і чутливий альбом Снуп Догга. На альбомі розповідається його біографія і те, як тяжко йому було ставати зіркою. Альбом продався по всьому світу в кількості 4 млн. копій.

Треклист 

Використані семпли
"A Word Witchya!" — "Distant Lover" від Marvin Gaye
"Press Play" — "Voyage to Atlantis" від The Isley Brothers
"Cool" — The Time: "Cool"
"Sets Up" — "Hola' Hovito" від Jay-Z
"Deez Hollywood Nights" — "Hollywood Knights" від Brooklyn Dreams
"My Medicine" — "Jack Be Nimble" від Traditional Folk
"Those Girls" — "Too Much Heaven" від The Bee Gees
"One Chance (Make it Good)" — "Make It Good" від Prince Philip Mitchell
"Why Did You Leave Me" — "Celtic Rain" від Mike Oldfield
"Can't Say Goodbye" — "The Way It Is" від Bruce Hornsby

Чарти

Тижневі чарти

Чарти на кінець року

Історія релізу

Посилання 

Альбоми Snoop Dogg
Альбоми Geffen Records
Англомовні музичні альбоми